Crunoecia är ett släkte av nattsländor. Crunoecia ingår i familjen kantrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kantrörsnattsländor
Crunoecia